Eastern Suburbs & Illawarra Line is een lijn, onderdeel van CityRail dat dienstdoet in de omgeving van Sydney, Wollongong en Newcastle. Deze lijn staat op plattegronden aangegeven in de kleur azuur. Het traject loopt van het ondergrondse Bondi Junction via de zogeheten City Circle (het ondergrondse traject onder Sydney waar CityRail treinen rijden in een cirkel) naar Sutherland, waar de lijn splitst naar het oosten (Cronulla) en het zuiden (Waterfall).

Stations 

CityRail (Sydney)
Spoorlijn in Australië